Jeff Smith (darter), Canadees darter
 Jeff Smith (cartoonist), Amerikaans cartoonist
 Jeff Smith (motorcrosser), Engels voormalig motorcrosser
 Jeff Smith (voetballer uit 1935), Engels voetballer
 Jeff Smith (voetballer uit 1980), Engels voetballer